Рэй Манза́рек, полное имя — Рэймонд Дэниел Манза́рек-младший (,  польск. фамилия при рождении Ма́нчарек - Manczarek); 12 февраля 1939, Чикаго — 20 мая 2013, Розенхайм) — американский музыкант, певец, продюсер, режиссёр, автор песен, один из основателей и клавишник группы The Doors. Один из основателей и участников (1977—1978) группы Nite City и группы Manzarek–Krieger (с 2001 до конца жизни). Рэй и Джим Моррисон вращались в одной компании, Рэй знал Моррисона как поэта, а сам Манзарек мечтал о собственной группе. По легенде, однажды на пляже он сказал Джиму: «Давай создадим группу и заработаем миллион!»

Биография 
Манзарек вошёл в историю как один из самых блестящих экспериментаторов в рок-музыке. Одним из его изобретений была одновременная игра на электрооргане Vox Continental и на басовом электропианино Fender Rhodes Piano Bass, благодаря чему группа The Doors не задействовала на концертах бас-гитариста (однако для работы в студии басиста всё же приглашали). Кроме того, Рэй Манзарек прославился филигранными соло-партиями. Наиболее известные из них были представлены в песнях «Light My Fire» (1967) и «Riders on the Storm» (1971).

На первых демозаписях группы, которые датируются 1965 годом, Манзарек был также и вокалистом, так как Моррисон в то время не умел петь. После смерти вокалиста The Doors Джима Моррисона в 1971 году, Манзарек стал лидером группы. Под его управлением The Doors записали и выпустили альбомы Other Voices (1971) и Full Circle (1972), однако ни один из них не достиг уровня популярности предыдущих альбомов коллектива.

В 1972 году Рэй Манзарек занялся сольной карьерой: играл с Игги Попом, был продюсером у групп Echo and the Bunnymen и X.

В 1983 году Рэй снялся в эпизодической роли продавца оружия в криминальной комедии «Сделка века» (режиссёр Уильям Фридкин).

Рэй Манзарек написал автобиографическую книгу «Light My Fire», в которой описал годы, проведённые в группе The Doors.

В 2000 году снял художественный фильм «Love Her Madly».

В период The Doors Рэй увлекался медитацией, не употреблял стимуляторов.

В 2002 году вместе с гитаристом Робертом Аланом Кригером создал группу Manzarek–Krieger («Riders on the storm»).

Рэй Манзарек умер в клинике города Розенхайм в Германии от Холангиокарциномы (рака желчных протоков) 20 мая 2013 года в кругу семьи в возрасте 74 лет.

Дискография 
 The Doors
 см. Дискография The Doors

 сольные альбомы
 The Golden Scarab (1973)
 The Whole Thing Started With Rock & Roll Now It's Out of Control (1974)
 Carmina Burana (1983)
 Love Her Madly (2006)
 Ballads Before The Rain (с Роем Роджерсом) (2008)
 Translucent Blues (With Roy Rogers) (2011)
 Twisted Tales (With Roy Rogers) (2013)

 Nite City
 Nite City (1977)
 Golden Days Diamond Night (1978)

Примечания

Ссылки 

 Интервью на сайте журнала «Афиша»
 Официальный сайт
 Интервью на сайте «Новой газеты»

Умершие от рака
Музыканты The Doors
Музыканты психоделического рока
Рок-музыканты США
Рок-клавишники США
Выпускники Университета Де Поля
Выпускники Школы театра, кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Рок-вокалисты США